Муругов В'ячеслав Олександрович (нар. 26 січня 1969, Новосибірськ, РРФСР, СРСР)) — російський медіаменеджер, продюсер, сценарист, актор і журналіст.
 Муругов Іван Васильович (нар. 1897, село Увяз Касимовського повіту Рязанської губернії, Російська імперія, тепер Російська Федерація — розстріляний пом. 27 липня 1941, місто Москва, Російська Федерація) — радянський діяч, 1-й секретар Читинського обласного комітету ВКП (б). Входив до складу особливої трійки НКВС СРСР.